Artes
Evangeline (álbum), de Emmylou Harris
Evangeline (canção), gravada por Bad Religion
Evangeline (poema), poema de Henry Wadsworth Longfellow
Evangeline (1913), filme mudo canadense
Evangeline (1919), filme mudo estadunidense com Miriam Cooper
Evangeline (1929), filme mudo estadunidense com Dolores Del Río

Locais
Paróquia de Evangeline, nos Estados Unidos